Жене — транскрипция нескольких европейских фамилий:
 Жене, Анриэтта (Genest или Genêt; более известна как Жанна Луиза Анриэтта Кампан; 1752—1822) — французская писательница и педагог, первая камеристка королевы Марии-Антуанетты.
 Жене, Вероник (Genest; род. 1956) — французская актриса.
 Жене, Жан (Genet; 1910—1986) — французский писатель, поэт и драматург.
 Жене, Карло Джузеппе (Gené; 1800—1847) — итальянский натуралист и писатель.
 Жене, Марк (Gené; род. 1974) — испанский автогонщик.
 Жене, Рудольф (Genée; 1824—1914) — немецкий писатель.
 Жене, Рихард (Genée; 1823—1895) — австрийский композитор.
 Жене, Хорди (Gené; род. 1970) — испанский автогонщик.
 Жене, Элиазар (Genet; ок. 1470—1548) — французский композитор нидерландской школы.
 Жёне, Жан-Пьер (Jeunet; род. 1953) — французский кинорежиссёр и сценарист.

Топонимы 
:
 Жене (Кот-д’Ор)
 Жене (Рона) ()
:
 Жене (Нормандия)

См. также 
 Дженне
 Жанне